Natsumi Kawaguchi ed Adrienn Nagy erano le campionesse in carica, ma Nagy non era più elegibile per il torneo, mentre Kawaguchi ha deciso di non prendere parte a questa edizione.

Alexandra Eala e Priska Madelyn Nugroho hanno conquistato il titolo battendo in finale Živa Falkner e Matilda Mutavdzic con il punteggio di 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Kamilla Bartone /  Linda Fruhvirtová (semifinale)
  Polina Kudermetova /  Robin Montgomery (primo turno)
  Maria Bondarenko /  Mai Napatt Nirundorn (primo turno)
  Alexandra Eala /  Priska Madelyn Nugroho (campionesse)

  Victoria Jiménez Kasintseva /  Ane Mintegi del Olmo (primo turno)
  Linda Nosková /  Oksana Selekhmeteva (quarti di finale)
  Aubane Droguet /  Séléna Janicijevic (quarti di finale)
  Back Da-yeon /  Weronika Baszak (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020